Kanefer - "lijepa duša" - bilo je ime u drevnom Egiptu. Može se pisati i kao Kanofer ili Kanufer.

Članci o osobama zvanim Kanefer:
Princ Kanefer - sin faraona Snofrua
Kanefer Mlađi - sin princa Kanefera
Kanefer - nadglednik komisija
Kanefer (svećenik) - svećenik boga Ptaha

Imena u drevnom Egiptu